Засєєв — прізвище. Відомі носії:
 Засєєв Ален Таймуразович (нар. 1988) — український та російський борець вільного стилю.
 Засєєв Олександр Захарович (нар. 1939) — радянський, український кінооператор.
 Засєєв-Руденко Микола Вікторович (нар. 1933) — український актор, кінорежисер. Заслужений діяч мистецтв України (2003). 
Російські прізвища